Concílio de Niceia  pode designar:

 o Primeiro Concílio de Niceia - o primeiro concílio ecuménico do cristianismo, reunido em Niceia no ano de 325, e que discutiu questões cristológicas (por exemplo, o arianismo)

 o Segundo Concílio de Niceia - o sétimo ecuménico, realizado em 787, que pôs fim à primeira querela iconoclasta, com o reconhecimento da veneração (não adoração) dos ícones religiosos

Desambiguação